De Primera División 1941/42 was de elfde uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 28 september 1941 en eindigde op 5 april 1942. Ten opzichte van het vorig seizoen was de competitie met twee clubs uitgebreid.

Eindstand 

* Zowel Barcelona als Oviedo wonnen hun degradatiewedstrijd en handhaafden zich.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1941/42